

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 2017-2018.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
      Retrocessa in Eccellenza 2017-2018.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 2017-2018.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
      Retrocessa in Eccellenza 2017-2018.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.
Note:
L'Olginatese e il Levico sono stati poi riammessi in Serie D 2017-2018 a completamento di organico.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 2017-2018.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
      Retrocessa in Eccellenza 2017-2018.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.

Note:
La Triestina è stata poi ripescata in Serie C 2017-2018 a completamento di organico.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Note

Voci correlate 
 Serie D 2016-2017
 Serie D 2016-2017 (gironi D-E-F)
 Serie D 2016-2017 (gironi G-H-I)
 Coppa Italia Serie D 2016-2017

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
2016